Termenul de disociație sau disociere se poate referi la:

 Disociație (chimie)
 Disociație (psihologie)